Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1937 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Hilde Sperling je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Hilde Sperling (prvakinja)
  Simone Mathieu (finale)
  Helen Jacobs (četrtfinale)
  Margaret Scriven (četrtfinale)
  Lilly De La Valdene (polfinale)
  Jadwiga Jedrzejowska (polfinale)
  Mary Hardwick (tretji krog)
  Sylvia Henrotin (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1937